Gminy w USA:
 Speedwell (ang. Speedwell Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Clair
 Speedwell (ang. Speedwell Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Wells